Le mot Wankel peut renvoyer à :
 Felix Wankel, ingénieur et inventeur allemand ;
 Moteur Wankel, moteur qu'il a mis au point.
 Heinrich Wankel, zoologiste